Vladimir Malakhov (1958-), coureur cycliste ;
 Vladimir Malakhov (1968-), joueur de hockey sur glace russe;
 Vladimir Malakhov (1968-), danseur de ballet ;
 Vladimir Malakhov (1980-), joueur d'échecs russe.